James P. Hogan se poate referi la:

 James P. Hogan (scriitor) (1941–2010), scriitor englez
 James P. Hogan (regizor) (1890–1943), regizor american de film